«El pozo» puede referirse a:

Cine y televisión 
 El pozo (1965), película mexicana dirigida por Raúl de Anda.
 El pozo (2012), película argentina dirigida por Rodolfo Carnevale.

Empresas 
 El Pozo (f.1936), empresa de alimentación de Murcia (España).

Deportes 
 El Pozo Murcia (f.1989), equipo español de fútbol sala de Murcia.
 ElPozo Ciudad de Murcia (f.1992), equipo español de fútbol sala de Murcia.

Literatura 
 El pozo, novela de 1939 escrita por el uruguayo Juan Carlos Onetti.

Toponimia 
 El Pozo, barrio de Santa Fe, Argentina.
El Pozo , Sinaloa